Le terme chevron évoque des formes en « V » ou en « W ».

Chevron peut désigner :

 en biologie
 chevrons, des os de la queue de certains dinosaures et mammifères ;
 muscles en chevrons, des ensembles de tissus musculaires ;

 en géologie
 plis en chevron, un style de plissement stratigraphique ;
 chevron, un type de relief ;

 en ingénierie
 chevrons, en charpente, des pièces de bois équarries soutenues par des pannes ;
 engrenages en chevrons, inventés par Citroën, adaptés à la transmission de fortes puissances ;

 entreprises
 Chevron, le nom d'une entreprise pétrolière américaine ;
 Chevron Cars Ltd, un ancien constructeur automobile britannique de voitures de course ;

 en héraldique
 chevron, une pièce en forme de « V » inversé, elle sert également à symboliser sous forme de galons certains grades militaires ;
 chevron de front, un insigne spécifique honorifique belge ;
 chevron de captivité, un insigne spécifique honorifique belge ;

 autres
 en typographie, chevron, un signe de ponctuation ;
 dans le domaine du tissage, chevron, un type d'armure dérivé du sergé qui donne des effets de zigzags contrastés ;
 dans l'univers de fiction de Stargate, chevrons, des marques sur le pourtour de la porte des étoiles.

Toponyme 

 Chevron, une section de la commune belge de Stoumont ;
 Château de Chevron, un château de Savoie (en France).

Patronyme 

Famille :
 Famille de Chevron Villette, une famille de la noblesse savoyarde, dont serait issu (sans preuve) le pape Nicolas II ;

Personnalités :
 Jean-Noël Chevron (1790-1867), un architecte liégeois ;
 Marguerite Chevron (1818-1862), une poétesse savoyarde ;
 Maurice Chevron (1887-1952), un parfumeur français ;
 Michel Chevron (1945-), un écrivain français, auteur de roman policier ;

Nom de scène :
 Phil Chevron (1957-2013), un chanteur, compositeur, et guitariste irlandais.